Ivan Stambolić (1936-2000), voormalig president van Servië
Petar Stambolić (1912-2007), voormalig president van Joegoslavië